F 16 – sommergibile della Regia Marina
 General Dynamics F-16 Fighting Falcon – aereo da combattimento multiruolo
 General Dynamics F-16 VISTA – aereo sperimentale